Pseudoips xanthophilana är en fjärilsart som beskrevs av Obraztsov 1943. Pseudoips xanthophilana ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
xanthophilana